Brockhaus-Verlag bezeichnet einen der folgenden Verlage:

 F. A. Brockhaus-Verlag, ein ehemaliger Verlag mit Sitz in Leipzig und später Mannheim
 SCM R. Brockhaus Verlag, ein in Witten ansässiges evangelikales Medienunternehmen